WinVi:
 WinVi (текстовый редактор), текст ОС Windows редактор, основанный на Vi.
 Windows Vista - релиз Microsoft Windows.
 Windows Vista - журнал, начавший издаваться в России C 15 января 2008 года.